Cepheidae är en familj av maneter. Cepheidae ingår i ordningen lungmaneter, klassen maneter, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cepheidae 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lungmaneter
Cepheidae (Rhizostomeae)